Joris est un prénom masculin et aussi un patronyme.

Prénom et patronyme 
 Joris est un prénom masculin, le prénom néerlandais pour Georges.
 Joris peut être aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s) 
 Joris († 1033) ou Jor ou Krevor, bienheureux, évêque arménien mort à Béthune en Artois lors d'un pèlerinage ; fêté le 26 juillet.

Autres personnalités portant ce prénom

Autres personnalités portant ce nom de famille 
 David Joris (1501-1556), prédicateur anabaptiste, fondateur des joristes.

Références

Voir aussi 
Joret